Ambatomainty – comune del distretto di Amparafaravola, Madagascar
 Ambatomainty – comune del distretto di Ikalamavony, Madagascar